Anemüller ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Anemüller (1820–1896), deutscher Historiker, Archivar und Bibliothekar
 Christian W. Anemüller (1844–1890), deutscher Maler
 Ernst Anemüller (1859–1943), deutscher Philologe, Gymnasialprofessor und Bibliothekar
 Erwin Anemüller (1851–1927), Landtagsabgeordneter in Schwarzburg-Rudolstadt
 Helmut Anemüller (1920–2000), deutscher Arzt, Ernährungswissenschaftler, Autor und Dozent
 Ruben Anemüller (* 1988), deutscher Ruderer
 Sabine Anemüller (* 1963), deutsche Politikerin (SPD), Bürgermeisterin von Viersen